La XXIII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta a Lipsia in Germania, dal 17 al 22 luglio 2010. L'organizzazione dell'evento è stata curata dalla federazione tedesca di scherma, sotto l'egida della Confederazione Europea di Scherma.

Calendario

Risultati delle gare

Maschili

Femminili

Medagliere

Voci correlate 
Eventi sportivi nel 2010

Altri progetti

Collegamenti esterni

 2010
Scherma nel 2010
Competizioni sportive a Lipsia
Scherma a Lipsia